Don't Leave Me Alone (DJ Paul Elstak), single van DJ Paul Elstak uit 1995
 Don't Leave Me Alone (Ashanti), single van Ashanti uit 2004
 Don't Leave Me Alone (David Guetta), single van David Guetta uit 2018